Râul Iezerul Mare se poate referi la:

 Iezerul Mare - afluent al râului Bătrâna 
 Iezerul Mare - unul din cele două brațe care formează Râul Mare